Listen (escuchar, en inglés) puede referirse a:

«Listen», sencillo de la banda sonora de Dreamgirls.
Listen, reproductor de audio para Gnome.
Listen, episodio de la serie Doctor Who.Listen'', álbum de David Guetta.